

Ludzie noszący nazwisko  Pracki 
 Aleksander Pracki (zm. 1655) – dowódca pułku wojsk polskich w czasie najazdu szwedzkiego w 1655 r.
 Henryk Pracki (1931–2007) – polski prawnik, zastępca Prokuratora Generalnego RP, Prokurator Krajowy w latach 1996–2001
 Lucjan Pracki (1923–2016) – polski dziennikarz, publicysta, pułkownik WP w stanie spoczynku, działacz kombatancki oraz społeczny
 Roman Pracki (ur. 1971) – polski duchowny ewangelicko-augsburski, teolog, psychoterapeuta, ekumenista